En mathématiques, le mot « complétion » a des sens variés d'un contexte à l'autre. 

 En topologie générale, la complétion d'un espace uniforme E (souvent un espace métrique) est un autre espace dans lequel s'envoie E, qui est complet et qui est minimal parmi ceux-ci, en un sens technique précis. Lorsque E est séparé - c'est en particulier le cas si E est métrique - E est un sous-espace de son complété.
L'algèbre hérite de cette notion avec, par exemple, la complétion d'un anneau topologique ou d'un groupe profini.
 En théorie de la mesure, la complétion d'une mesure est un procédé qui associe à une mesure (mathématiques) une mesure complète qui la prolonge.

Construction topologique
Espace métrique
Théorie de la mesure